Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Pingguo 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Rika Fujiwara che hanno battuto in finale Wan-Ting Liu e Sheng-Nan Sun 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Shūko Aoyama /  Rika Fujiwara (campionesse)
 Wan-Ting Liu /  Sheng-Nan Sun (finale)

 Chin-Wei Chan /  Chen Yi (semifinali)
 Ganna Piven /  A Vasyl'jeva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ITF Women's Circuit Pingguo 2011